Pitney Bowes Inc. — североамериканский производитель программных и аппаратных продуктов. Также предоставляет услуги в областях, связанных с документооборотом, упаковкой, сортировкой и пересылкой почты. Головной офис расположен в Стамфорде (Коннектикут), всего в компании работает 28 тысяч человек. Является одной из 87 компаний, входящих в состав индекса S&P 500 с момента его создания в 1957 году.

Крупные подразделения компании расположены в Данбери (Коннектикут), Шелтоне (Коннектикут), Трое (штат Нью-Йорк).

История 

В период с 2000 по 2007 год Pitney Bowes совершила 83 поглощения общей суммой в $2.5 миллиардов, приобретая в основном компании, разрабатывающие ПО и занимающиеся услугами для бизнеса, в частности: MapInfo, Group 1 Software, PSI Group, Imagitas.

Исследования и технологии 

Портфолио компании включает в себя более 3,5 тысяч патентов по всему миру в таких областях как ticketing, мобильные платежи, отправления, лазерная печать, шифрование, обработка почты. Ассоциация Intellectual Property Owners (IPO) постоянно включает Pitney Bowes в 200 компаний с наибольшим количеством патентов США.

Кредитный рейтинг 
В феврале 2012 года кредитный рейтинг компании был снижен агентством Fitch Ratings с BBB+ до BBB.

Примечания

Литература 
 
 Open Mike Blog of Michael J. Critelli, Pitney Bowes Executive Chairman

Ссылки 

 Pitney Bowes Business Solutions

ТНК_США
Производители офисной техники
Производители электроники
Компании, имеющие листинг акций на Нью-Йоркской бирже
Компании, основанные в 1902 году